Коллин Этвуд () — американская художница по костюмам, лауреат премий «Оскар» и BAFTA.

Биография 
Коллин Этвуд родилась в 1948 году в городе Якима, Вашингтон, США. Она начала свою карьеру в качестве модного советника в штате Вашингтон в начале 1970-х. Она переехала в Нью-Йорк в 1980 году, где изучала искусство в Нью-Йоркском университете. В конце концов Этвуд решилась работать художником по костюмам для театра и кино, первоначально она прославилась своей работой для «Bring On The Night World Tour» Стинга.

Этвуд несколько раз сотрудничала с режиссёрами Тимом Бёртоном и Джонатаном Демми.

Она частично участвовала в разработке или была ведущим дизайнером при производстве костюмов для более чем 50 фильмов на сегодняшний день. Этвуд являлась ведущим художником по костюмам всех новых костюмов для «Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus» в 2005—2006 гг. Она разрабатывала костюмы для рок-оперы «The Black Parade» группы «My Chemical Romance», а также для их следующего альбома: «Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys». Кроме того, она занималась дизайном для телесериалов, в числе которых «Стрела», «Флэш» и «Супергёрл».

Коллин Этвуд была номинирована на премию «Оскар» восемь раз и четырежды получила эту награду за фильмы «Чикаго» в 2002 году, «Мемуары гейши» в 2005 году, «Алиса в Стране чудес» в 2010 году и «Фантастические твари и где они обитают».

У неё есть две дочери — Трейси (1987) и Шарлотта (1989).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Palm Springs Life, Январь 2004 года

Художники по костюмам США
Лауреаты премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Корнишского колледжа искусств